As eotaxinas são uma subfamília de quimiocinas CC de proteínas quimiotáxicas eosinofílicas.

Há  3 membros da família em humanosː
 CCL11 (eotaxina-1)
 CCL24 (eotaxina-2)
 CCL26 (eotaxina-3)

Famílias de proteínas